Capperonnier

 Claude Capperonnier, philologue français (1671-1744) ;
 Jean Capperonnier, écrivain français (1716-1775), neveu du précédent.

Homonymie de patronyme